Lejos del cielo puede referirse a:

 Lejos del cielo, película de Argentina dirigida en 1950 por Catrano Catrani.
 Lejos del cielo, película coproducción de Estados Unidos y Francia cuyo nombre original es Far From Heaven dirigida en 2002 por Todd Haynes.